Thoosuchus est un genre éteint d’amphibiens trématosauroïdes basaux. Des fossiles ont été trouvés en Russie et remontent au Trias inférieur.

C'est le genre type de la famille des Thoosuchidae, autrefois appelée la sous-famille Thoosuchinae et placée au sein des Benthosuchidae.

Classification 
Voici un cladogramme montrant la position phylogénétique de Thoosuchus, de Schoch (2006).

Liens externes 
 http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?action=checkTaxonInfo&taxon_no=37092&is_real_user=1
 http://fossilworks.org/bridge.pl?action=taxonInfo&taxon_no=37092&is_real_user=1
 The Triassic Amphibian Thoosuchus yakovlevi and the Relationships of the Trematosauroidea

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1940